

Ethnonyme 
 Besses, une tribu thrace.

Patronyme 

 Albert-Georges Bessé (1871-1958), graveur et peintre français.
 Antonin Besse (1877-1951), fondateur français d'un empire commercial mondial basé à Aden, Arabie.
 Ariel Besse (1965-2022), actrice française.
 Émilie Besse (née en 1983), journaliste et présentatrice de télévision française.
 François Besse (né en 1944), truand français, roi de l'évasion et lieutenant de Jacques Mesrine.
 Gaspard de Besse (1757-1781), le « Robin des Bois » provençal.
 Georges Besse (1926-1987), dirigeant d'entreprises publiques françaises, tué par le groupe Action directe.
 
 
 Jacques Besse (19?-), directeur de la photographie français.
 Jacques Besse (1921-1999), compositeur de musique de films.
 Jean Besse (né en 1943), homme politique français. 
 Jean-Charles de Besse (1765-1841), explorateur hongrois.
 Jean-Joseph-René Besse (1884-1954), général français.
 Jean-Paul Besse (1948-), historien français.
 Marie Besse (1964-), archéologue franco-suisse.
 Nicolas de Besse (v.1320-1369), neveu de Clément VI, cousin du cardinal Pierre Roger de Beaufort, futur Grégoire XI.
 Raymond Besse (1899-1969), artiste-peintre.
 René Besse (1891-1947), homme politique français.
 René Besse (1921-2012), footballeur français.
 Roger Besse (1929-2009), homme politique français.
 Véronique Besse (née en 1963), femme politique française.
 William Besse (né en 1968), skieur alpin suisse.

Autres 
 Arthur Besse, groupe de géomètres créé par Marcel Berger, spécialisé dans les variétés riemanniennes, auteur de plusieurs ouvrages et d'un séminaire.

Toponymes 

En toponymie, Besse ou la graphie francisée Baisse, de même que les formes Baisset, , Bessais, Bessait, Bessat, Bessy, Bessis, Bessit, Bessière, Bessère, Becère, Baissole ou Bessuge, désignent un lieu planté de bouleaux. Ce sont des dérivés du gaulois bettia, qui signifie « bois de bouleaux » ou « boulaie ».

 Besse, dans le Cantal.
 Besse, en Dordogne.
 Besse, en Isère, parfois appelée Besse-en-Oisans.
 Besse-et-Saint-Anastaise dans le Puy-de-Dôme, qui intègre l'ancienne commune de Besse-en-Chandesse.
 Super Besse, station de sports d’hiver sur cette commune.
 Besse-sur-Issole, dans le Var.
On le retrouve aussi pour :
 Château de la Besse, château français du , situé sur la commune de Milhac-d'Auberoche en Périgord blanc (Dordogne).
 Château de Besse, château construit à partir de 1560 par Gabriel de Gauléjac. Il a été endommagé par les protestants, restaurée et complétée au . Le château est remis en état au  par les Clermont-Touchebœuf.
 Château du Grand-Besse, château français situé sur la commune de Saint-Maur (Cher).
 La Besse, ancienne commune française de l’Aveyron, aujourd’hui rattachée à Villefranche-de-Panat.

Voir aussi

Lien externe

Références 

Patronyme français
Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France